The Collection kan syfta på:
 The Collection (Atomic Kitten-album) – ett album av Atomic Kitten
 The Collection (Lloyd Cole-album) – ett album av Lloyd Cole.
 The Collection (album av Dio) – ett album av Dio
 The Collection (Thin Lizzy-album) – ett album av Thin Lizzy
 The Collection (musikalbum av Vangelis) – musikalbum av Vangelis